Mission: Impossible, amerikai médiafranchise

Televíziós sorozatok
 Mission: Impossible (televíziós sorozat, 1966) (1966–1973), amerikai televíziós sorozat 
 Mission: Impossible – Az akciócsoport (1988–1990), amerikai televíziós sorozat

Filmek
Mission: Impossible (filmsorozat), Tom Cruise főszereplésével készült filmsorozat
 Mission: Impossible (film) (1996), Brian De Palma filmje
 Mission: Impossible 2. (2000), John Woo filmje
 Mission: Impossible III (2006), J. J. Abrams filmje
 Mission: Impossible – Fantom protokoll (2011), Brad Bird filmje
 Mission: Impossible – Titkos nemzet (2015), Christopher McQuarrie filmje
 Mission: Impossible – Utóhatás (2018), Christopher McQuarrie filmje

Videójátékok
 Mission: Impossible, 1990-ben kiadott videójáték
 Mission: Impossible, 1998-ban kiadott videójáték
 Mission: Impossible, 2000-ben kiadott videójáték
 Mission: Impossible – Operation Surma, 2003-ban kiadott videójáték